Sekirišće, plaats in Kroatië
Sekirišče, plaats in Slovenië